Лізель Губер і Марія Хосе Мартінес Санчес були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили виступати окремо. Губер грала в парі з Лізою Реймонд, а Мартінес Санчес - з Шахар Пеєр.
 Губер і Реймонд виграли титул, у фіналі перемігши пару Саня Мірза і Олена Весніна з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw

Dubai Tennis Championships, парний розряд
Dubai Tennis Championships 2012